Il toponimo Olešná può riferirsi a diverse località:

Olešná: comune del distretto di Beroun
Olešná: comune del distretto di Havlíčkův Brod
Olešná: comune del distretto di Pelhřimov
Olešná: comune del distretto di Písek
Olešná: comune nel distretto di Rakovník
Nová Olešná: comune del distretto di Jindřichův Hradec

Olešná, comune del Distretto di Čadca, Regione di Žilina